Studer steht für:

 Studer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wachtmeister Studer, Romanfigur von Friedrich Glauser
 Fritz Studer AG, Schweizer Schleifmaschinen-Hersteller
 Studer Audiogeräte, von Willi Studer begründete Marke, siehe Revox